Toponímia:
 La Motte (Var), municipi francès al departament de Var
 La Motte (Costes del Nord), municipi francès al departament de Costes del Nord
 La Motte (Iowa)
 La Motte-d'Aigues, municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença Alps-Costa-Blava)
 La Motte-d'Aveillans, municipi francès al departament de la Isèra
 La Motte-Chalancon, municipi francès al departament de la Droma (regió Roine-Alps)
 La Motte-de-Galaure, municipi francès al departament del Droma (regió Roine-Alps)
 La Motte-du-Caire, municipi francès al departament d'Alps Alta Provença (regió de Provença Alps-Costa-Blava)
 La Motte-en-Bauges, municipi francès al departament de Savoia (regió Roine-Alps)
 La Motte-en-Champsaur, municipi francès al departament d'Alps Alts (regió de Provença Alps-Costa-Blava)
 La Motte-Fanjas, municipi francès al departament de la Droma (regió Roine-Alps)
 La Motte-Feuilly, municipi francès al departament de l'Indre
 La Motte-Fouquet, municipi francès al departament de l'Orne
 La Motte-Saint-Jean, municipi francès al departament de Saona i Loira
 La Motte-Saint-Martin, municipi francès al departament de
 La Motte-Servolex, municipi francès al departament de Savoia (regió Roine-Alps)
 La Motte-Ternant, municipi francès al departament de la Isèra
 La Motte-Tilly, municipi francès al departament de l'Aube
 Brunvillers-la-Motte, municipi francès al departament de l'Oise
 Cantó de La Motte-Chalancon, cantó francès al departament de la Droma (regió Roine-Alps)
 Cantó de La Motte-du-Caire, municipi francès al departament de
 Cantó de La Motte-Servolex, cantó francès al departament de Savoia (regió Roine-Alps)
 Cuise-la-Motte, municipi francès al departament de l'Oise
 Isle La Motte, població de l'estat de Delaware (EUA)
 La Grande Motte, municipi francès al departament de l'Erau (regió del Llenguadoc-Rosselló)
 Mareuil-la-Motte, municipi francès al departament de l'Oise
 Quiéry-la-Motte, municipi francès al departament de'Alps Alta Provença (regió de Provença Alps-Costa-Blava)
 Saint-Romain-la-Motte, municipi francès al departament del Loira
 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, municipi francès al departament del Somme
 Biografies:
 Friedrich de la Motte Fouqué (Brandenburg del Havel, 1777-Barlín, 1843), escriptor alemany
 Philippe de La Motte Houdancourt (1605-1657), militar francès, duc de Cardona, mariscal de França i virrei de Catalunya